Police maritime, série télévisée italienne
 The Guard : Police maritime, série télévisée canadienne